Podgaj je lahko:
 Podgaj Petrovski (Hrvaška)
 Podgaj (Slovenija)